Ване́ев — русская фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 Ванеев, Альберт Егорович (1933—2001) — советский и российский поэт и литературовед.
 
 Ванеев, Вадим Шалвович (род. 1961) — российский предприниматель, топ-менеджер. Владелец и генеральный директор компании «Евродон».
 
 Ванеев, Геннадий Иванович (1927—2004) — советский и украинский государственный деятель, историк.
 Ванеев, Захарий Николаевич (1888—1963) — советский осетинский историк.

См. также 
 Улица Ванеева